De twintigste etappe van de Ronde van Italië 2016 werd verreden op 28 mei. Het was een bergetappe van het Franse Guillestre naar Sant’Anna di Vinadio. Deze etappe was 134 kilometer lang.

Uitslag

Klassementen 

20
Sport in Piëmont
Cuneo (provincie)